Stomatorhinus (del grec stoma, boca; rhinos, nas) és un gènere de peix elefant africà de la família Mormyridae  endèmic de Camerun, Gabon, República Centreafricana i Congo.

La seva àrea de distribució es troba principalment en la conca del Congo fins als límits del riu Ogooué i en menor mesura en la baixa Guinea.

Estat de conservació 
Respecte a l'estat de conservació es pot indicar que d'acord amb la UICN, la majoria de les espècies d'aquest gènere poden catalogar-se en la categoria de «risc mínim (LC o LR/lc)», excepte el cas del Stomatorhinus microps que està en la categoria de «vulnerable (VU)» i el Stomatorhinus ivindoensis que es troba «en perill (EN)». D'altra banda, pel Stomatorhinus schoutedeni i el Stomatorhinus ater la informació és insuficient per catalogar el seu estat (DD).

Taxonomia 

 Stomatorhinus ater (Pellegrin, 1924)
 Stomatorhinus corneti (Boulenger, 1899)
 Stomatorhinus fuliginosus (Poll, 1941)
 Stomatorhinus humilior (Boulenger, 1899)
 Stomatorhinus ivindoensis (Sullivan & Carl D. Hopkins, 2005)
 Stomatorhinus kununguensis (Poll, 1945)
 Stomatorhinus microps (Boulenger, 1898)
 Stomatorhinus patrizii (Vinciguerra, 1928)
 Stomatorhinus polli (Matthes, 1964)
 Stomatorhinus polylepis (Boulenger, 1899)
 Stomatorhinus puncticulatus (Boulenger, 1899)
 Stomatorhinus schoutedeni (Poll, 1945)
 Stomatorhinus walkeri (Günther, 1867)

Filogènia

Referències

Bibliografia 
 
  issn = 0378-0953

Enllaços externs 

 Stomatorhinus, en Fishbase (Rainer Froese i Daniel Pauly, eds.)

Mormírids